Шеф-Буто́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південний захід від Парижа, 65 км на південний захід від Пуатьє, 39 км на південний схід від Ніора.

Історія 

1 січня 2019 року до Шеф-Бутонн приєднали колишні муніципалітети Ла-Батай, Крезьєр і Тію.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 981 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 2051,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Шеф-Бутонн 
 [ Розташування муніципалітету Шеф-Бутонн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр